Teatro comunale (Bologne)
 Teatro comunale (Ferrare)
 Teatro comunale (Florence)
 Teatro comunale Francesco-Cilea (Reggio de Calabre)
 Teatro comunale (Syracuse)
  de Modène